Lala Kara Mustafa Pascià (1500 circa – 1580) – generale e gran visir bosniaco-ottomano
 Mustafà Kemal Pascià ("Atatürk", 1881-1938) – militare e politico turco, fondatore e primo Presidente della Turchia